Impressionismus steht für folgende Stilrichtungen:

 allgemein, siehe Impressionismus

spezifisch:
 Impressionismus (Malerei)
 Impressionismus (Literatur)
 Impressionismus (Musik)
 Impressionismus (Film)

Siehe auch: